Фатынь — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Фатынь — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Фатынь — деревня в Шумилинском районе Витебской области.